

Чапін — місто, штат Південна Кароліна
 Чапін — селище, штат Іллінойс
 Чапін — переписна місцевість, штат Айова